Feten kann bedeuten:

 Mehrzahl von Feiern/Festen, siehe Fete
 Umstrittenes Synonym zu Föten für Schwangerschaft/Trächtigkeit mit Mehrlingen oder Mehrzahl, siehe Fötus

Siehe auch:
 Letale Föten, siehe Fehlgeburt & Totgeburt